William Albert Mott (né en 1864, mort en 1911) était un homme politique canadien.

Biographie

Origines 

</div>

William Albert Mott naît à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, le , du mariage de William Mott et Penelope Stewart.

William père est le fils de David Mott et Margaret Ann Gordon, originaires de Newcastle. Il est d'ascendance écossaise.

Penelope est la fille de Dugald Stewart et Hannah Good, mariés le . Les ancêtres de Penelope émigrèrent d'Écosse à Malpèque, à l'Île-du-Prince-Édouard, en 1760.

Carrière 

William Albert Mott grandit à Campbellton. Il va étudier le droit à Saint-Jean et est admis au Barreau en 1888. Il retourne à Campbellton, où il s'associe avec John McAllister pour former le cabinet McAllister & Mott.

En 1892, il devient le  de Campbellton. Il est défait l'année suivante par A.E. Alexander.

En 1895, il se fait élire à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Il est réélu en 1899 et reste en poste jusqu'en 1903, année où il se retire de la politique.

Il s'est opposé au droit de vote des femmes.

Il meurt à Saint-Jean le  et est inhumé au Rural Cemetery de Campbellton.

Famille 

Le , il épouse Harriet E. Henderson, âgée de 22 ans et fille John Henderson et Elizabeth Gailbraight, tous de Campbellton. Harriet devient ensuite registraire des actes du comté de Restigouche.

Naissance en novembre 1864
Décès en décembre 1911
Député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
Maire au Nouveau-Brunswick
Personnalité liée au comté de Restigouche
Naissance à Campbellton (Nouveau-Brunswick)
Décès à 47 ans